M100 ou M-100 peut faire référence à :

Astronomie 
 M100, une galaxie spirale intermédiaire de grand style.

Photographie 
 Canon EOS M100, un appareil photographique hybride de Canon.

Transports 
Aéronautique 
 Aer Pegaso M 100S, un planeur monoplace italien de classe standard.

Astronautique
 M-100, une fusée-sonde soviétique.

Automobiles
 Chevrolet Spark (M100), première génération de la Chevrolet Spark ;
 Lotus Elan M100, une voiture de sport du constructeur britannique Lotus ;
 Moteur M 100 Mercedes-Benz, un moteur thermique automobile.